Нева́ — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя на самом деле был вооружён 54 орудиями. Заложен 18 октября 1828 года в С.-Петербургском Новом адмиралтействе. Строитель Я. А. Колодкин. Спущен на воду 7 августа 1829 года, вошёл в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1830—1834 и 1837 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1836 ходил в практическое плавание для ознакомления гардемаринов с портами и якорными стоянками Финского залива.
 3 июля 1836 на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 Осенью 1837 года переоборудован в магазин.

Командиры 
 A. M. Мансветов (1829—1831);
 Д. В. Никольский, (1832—1833);
 А. А. Иванов (1834);
 A. M. Трескин (1836);
 В. П. Небольсин (1837).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи